'Абидосский список означает:

 Абидосский список — список фараонов Древнего Египта, высеченный на стене храма Сети I в Абидосе
 Абидосский список — список, перечисляющий имена фараонов, из храма Рамсеса II